Ефуни — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ефуни, Наум Давидович (1897—1937) — советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны.
 Ефуни, Сергей Наумович (род. 1930) — российский анестезиолог и физиолог, генеральный директор Института гипербарической медицины.